«Правила смешивания» () — американский ситком, премьера которого состоялась на канале ABC, как часть американского телевизионного сезона 2013-14. Телесериал был создан Джоном Лукасом и Скоттом Муром, которые так же выступили исполнительными продюсерами. Заказ на полный сезон телесериал получил 10 мая 2013 года. 19 ноября 2013 года было объявлено, что премьера телесериала состоится 26 февраля 2014 года. 8 мая 2014 года канал закрыл шоу после одного сезона.

Производство 

«Правила смешивания» был первым совместным проектом, созданным сценаристами Люкосом и Мур. В октябре 2012 года за этот проект боролось несколько телевизионных сетей, но война предложений закончилась, когда телеканал ABC заказал пилотный эпизод. В феврале 2013 года к производству телесериала присоединилась «Seacrest’s production» и Васс стала частью производственного процесса.

Подбор актеров 
Из 10 актеров, которые были заявлены в самом начале создания ситкома, только Мерседес Масун покинула телесериал в марте 2013, переключившись на другой проект. Через неделю ей нашли замену в лице Джинджер Гонзагы.

Синопсис 
Телесериал рассказывает о пяти женщинах и пяти мужчинах, которые встретились в ночном клубе «Микс» на Манхэттен. Каждый эпизод рассказывает об их жизни и том, как судьба завела их в этот бар, в этот самый вечер.

В ролях 

 Адам Кэмпбелл — Рон, неудачный интернет-предприниматель
 Адан Канто — Доминик, загадочный бармен
 Блейк Ли — Том, недавно расставшийся мужчина, который давно не выбирался «в свет»
 Эндрю Сантино — Брюс, тараторящий друг Тома
 Крэйг Фрэнк — Кэл, красивый и уверенный в себе мужчина, который так же является одним из лучших друзей Тома
 Алексис Карра — Джессика, агрессивная матерь-одиночка
 Фрэнки Шоу — Фабьен, подруга-конкурентка Джессики
 Джинджер Гонзага — Майя, жесткий и красивый адвокат
 Кейт Симсес — Лив, подруга Майи
 Ванесса Ленгиз — Кейси

Список эпизодов

Телевизионные рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы-ситкомы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США, завершённые в 2014 году